Планетата на маймуните може да се отнася за:

 Планетата на маймуните – роман на Пиер Бул.
 Планетата на маймуните – американски филм от 1968 година.
 Планетата на маймуните – американски филм от 2001 година.
 Планетата на маймуните – американски сериал от 1974 година